Gmina Lincoln (hrabstwo Adair)
 Gmina Lincoln (hrabstwo Adams)
 Gmina Lincoln (hrabstwo Appanoose)
 Gmina Lincoln (hrabstwo Audubon)
 Gmina Lincoln (hrabstwo Black Hawk)
 Gmina Lincoln (hrabstwo Buena Vista)
 Gmina Lincoln (hrabstwo Calhoun)
 Gmina Lincoln (hrabstwo Cass)
 Gmina Lincoln (hrabstwo Cerro Gordo)
 Gmina Lincoln (hrabstwo Clay)
 Gmina Lincoln (hrabstwo Dallas, Iowa)
 Gmina Lincoln (hrabstwo Emmet)

Zobacz też